Superliga serbska w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 (oficjalnie Banka Poštanska štedionica Superliga 2021/2022 lub w skrócie BPŠ Superliga 2021/2022) − 16. sezon mistrzostw Serbii (31. sezon wliczając mistrzostwa FR Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry) zorganizowany przez Serbski Związek Piłki Siatkowej (Odbojkaški savez Srbije). Zainaugurowany został 1 października 2021 roku i trwał do 17 kwietnia 2022 roku.

W Superlidze w sezonie 2021/2022 uczestniczyło 10 drużyn. Do rozgrywek dołączyły dwa najlepsze zespoły I ligi –  oraz . Rozgrywki obejmowały fazę zasadniczą oraz fazę play-off składającą się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Po raz siódmy mistrzem Serbii została , która w finałach fazy play-off pokonała . Do I ligi spadł klub .

System rozgrywek

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 10 drużyn rozgrywa ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Osiem najlepszych zespołów uzyskuje awans do fazy play-off. Zespół, który zajął 10. miejsce, spada do I ligi.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach grają drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły w tabeli miejsca od 1 do 8. Ćwierćfinałowe pary tworzone są według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych meczów są zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce w tabeli. 

Półfinały
W półfinałach fazy play-off uczestniczą wygrani w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe tworzone są według następującego klucza:
 para 1: zwycięzca w parze 1-8 – zwycięzca w parze 4-5;
 para 2: zwycięzca w parze 2-7 – zwycięzca w parze 3-6.

Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych meczów są zwycięzcy w ćwierćfinałowych parach 1-8 oraz 2-7.

Finały
O tytuł mistrzowski grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zwycięzca w półfinałowej parze 1.

Klasyfikacja końcowa
Zwycięzca fazy play-off zostaje mistrzem Serbii i zajmuje 1. miejsce w klasyfikacji końcowej. Pozostałe miejsca w klasyfikacji końcowej ustalane są na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej. Jeśli mistrzem Serbii zostanie klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadają o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Serbii
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Serbii
2022 w Serbii